Sport-Club Freiburg  - je njemački nogometni klub iz Freiburga. Osnovan je 30. svibnja 1904. godine. Trenutačno nastupa u 1. Bundesligi.

Poznati igrači 

  Zlatan Bajramović
  Aleksandr Borodiuk
  Ellery Cairo
  Ezequiel Calvente
  Paul Caligiuri
  Lewan Ckitiszwili
  Michael Frontzeck
  Jörg Heinrich
  Nikola Jurčević
  Sebastian Kehl
  Lewan Kobiaszwili
  Joachim Löw
  Stefan Majewski
  Miran Pavlin
  Antun Rudinski (Anton Rudinski)
  Papiss Cissé

Vanjske poveznice 
 Službena stranica kluba

Freiburg